Coruña del Conde kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Coruña del Conde (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Coruña del Conde (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar